Церква святого Миколая — парафія і храм греко-католицької громади Копичинецького деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Тудорів Чортківського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення (охоронний номер 1877).

Історія церкви 
Перша письмова згадка про село датується 1442 роком. Є відомості, що у 1732 році тут було зведено дерев'яну греко-католицьку церкву. Це свідчить про те, що тоді вже існувала парафія. 

У 1936 році після будівництва нового мурованого храму дерев'яну церкву подарували греко-католикам с. Черкавщина Чортківського району.

Після Львівського псевдособору у храмі систематично проводилися богослужіння, але парафія перейшла під юрисдикцію РПЦ.

Віддані греко-католики з с. Тудорів і надалі залишалися вірними УГКЦ. Упродовж 60-х —80-х років XX століття в оселях Тудорова відбувалися підпільні богослужіння.

Після виходу УГКЦ з підпілля, у 1990 році було утворено легальну греко-католицьку парафію. Її вірні, які чисельно становили меншість села, почали молитися на місці старої церкви, спорудивши престол, згодом було облаштовано дерев'яну капличку. Більш чисельна громада УАПЦ, яка згодом перейшла в УПЦ КП, категорично відмовилася від пропозиції почергово використовувати храм обома парафіями. І греко-католицька громада с. Тудорів у 1996—1998 роках збудувала каплицю і 11 жовтня 1998 року владика Тернопільської єпархії Михаїл Сабрига здійснив чин її освячення.

Парохи 
 о. Яків Бояновський (1783—1811, похований на місцевому цвинтарі),
 о. Іван Волянський (1840—1872),
 о. Теофіл Соневицький (1895—1938), 
 о. Роман Гузан (1938—1939),
 о. Ярослав Бенеш (квітень 1939),
 о. Мар'ян Рогожевський,
 о. Ковалів (1952—1957),
 о. Горинь (1962—1965),
 оо. Іван та Тарас Сеньків,
 о. Іван Гура, 
 о. Володимир Рута,
 о. Василь Погорецький,
 о. Роман Гладій (1998—2006),
 о. Андрій Юськів (з 2006).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Тудорів
Тудорів